When It's Love () — двадцать восьмой в общем и второй с альбома OU812 сингл хард-рок группы Van Halen, выпущенный 9 июня 1988 года на лейбле Warner Bros..

О сингле 
Это была самая популярная песня с альбома OU812, попавшая #1 в чартах" Billboard и #5 в чарте "Billboard" Hot 100.

Эта песня была основным продуктом живого исполнения с момента ее выхода в 1988 году. Эта песня также была включена в сет-лист тура 1998 tour с Гари Чероном. Эдди Ван Хален заявил, что это гитарное соло — конкретный кивок в сторону Эрика Клэптона.

Он был показан в специальном выпуске VH1, "The Greatest: 25 Greatest Power Ballads", где он был оценен как 24-ая величайшая  "пауер баллада" всех времен.

Список композиций 
7" сингл США

7" сингл Мексика

12" сингл Англия, Германия

7" сингл Япония

Участники записи 
 Алекс Ван Хален — ударные
 Эдди Ван Хален — электрогитара, бэк-вокал, синтезатор
 Майкл Энтони — бас-гитара, бэк-вокал
 Сэмми Хагар — вокал

Ссылки 
 

Песни Van Halen